Necula este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Damian Necula
 Eugenia Văcărescu Necula
 Nicolae Necula
 Veronica Necula
Cătălin Necula (n. 1969), fotbalist român
Iulia Necula (n. 1986), jucătoare olimpică română de tenis de masă
Răducanu Necula (n. 1946), fotbalist român

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Nicula (dezambiguizare)

Nume de familie românești